Pseudocephalini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Cerambycinae.

Gêneros
 Cyclocranium Van de Poll, 1981
 Formicomimus Aurivillius, 1897
 Myrmeciocephalus Vives, 2012
 Pseudocephalus Newman, 1842

 
Tribos de cerambicídeos